Pietro Magni (1816-1877), scultore e docente italiano
Pietro Magni (1919-1992), calciatore ed allenatore di calcio italiano